Catedral de Bucarest puede referirse a:
 Catedral patriarcal de Bucarest, de la iglesia ortodoxa;
 Catedral de San José (Bucarest), de la iglesia catáolica.